Punta de Quemado (alternatieve naam Punta del Quemad) is het oostelijkste punt van het eiland Cuba. Het punt ligt in de gemeente Maisí, provincie Guantánamo aan de Windward Passage. Het betreft een geleidelijke bocht in de kustlijn, niet herkenbaar aan enig markant punt zoals een rots of vuurtoren. In Maisí, ruim 5 km naar het noordnoordwesten, staat een vuurtoren.

Haïti ligt 77 kilometer ten zuidoosten van Punta de Quemado.

Guantánamo (provincie)